Тальменский поссовет — муниципальное образование со статусом городского поселения и административно-территориальное образование в Тальменском районе Алтайского края России.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 18814 человек, в том числе 8664 мужчины и 10150 женщин.

Населённые пункты 
В состав городского поселения входит один населённый пункт — рабочий посёлок Тальменка.

Культура 
30 августа 2013 года в Тальменке открылся Центр культуры чувашей.

Примечания 

Городские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Тальменского района